Il doppio del torneo di tennis Mantova Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Enzo Artoni e Martín Vassallo Argüello che hanno battuto in finale Elia Grossi e Stefano Tarallo 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Stefano Galvani (quarti di finale)
 Leonardo Azzaro /  Potito Starace (primo turno)

 Nicolás Massú /  Andrés Schneiter (semifinali)
 Enzo Artoni /  Martín Vassallo Argüello (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mantova Challenger 2003